James Glickenhaus (né en 1950), financier et entrepreneur américain, et ancien réalisateur, scénariste et producteur de cinéma dans les années 1980 et jusqu'en 1995.
 Jesse Cameron-Glickenhaus (né en 1982), ancien acteur américain, fils de James Glickenhaus.

Voir aussi 
 Scuderia Cameron Glickenhaus (appelé Glickenhaus), un constructeur automobile américain fondé par James Glickenhaus, à l'origine des automobiles de sport et de course suivantes :
 SCG 003S,
 SCG 004S.